Miches kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Miches (kommun), El Seibo, 
 Miches (ort), El Seibo,